Миха ( «Кто подобен Господу»; слав. ):

 Миха-пророк
 Миха-ефремлянин

Фамилия 
 Миха, Дор (род. 1992) — израильский футболист.

Топоним 
 Михá () — община в уезде Лангзянг, провинция Бакзянг, Вьетнам.

См. также 
 Михаил